Laserpitium officinale är en flockblommig växtart som först beskrevs av David Don, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Laserpitium officinale ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
officinale